Jelna steht für

 Jelna (Gródek nad Dunajcem), Ortschaft in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen
 Jelna (Nowa Sarzyna), Ortschaft in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen
 Jelna (Bistrița-Năsăud) (, ), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud, Rumänien